Steinheim pode ser:

Steinheim: cidade da Alemanha localizada no distrito de Höxter, região administrativa de Detmold, estado de Renânia do Norte-Vestfália;
Steinheim am Albuch: município da Alemanha, localizada no distrito de Heidenheim, região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg;
Steinheim an der Murr: município da Alemanha, localizada no distrito de Ludwigsburg, região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg;
6563 Steinheim: asteróide da cintura principal.

Desambiguação